Claus kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Friedrich Wilhelm Claus
 Karl Ernst Claus

Robotskapade auktorsförkortningar